С 16 по 27 апреля 1997 года в Гватемале состоялся 4-й розыгрыш Кубка наций Центральной Америки, регионального турнира Центральной Америки. В финальной части турнира участвовали 6 сборныех, разбитых на 2 группы по три команды, которые в однокруговом турнире определили команды, составляющие финальную пульку. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 1998.

Отборочный турнир 

  получила путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир

Стадион

Группа A

Группа B

Финальная группа 

'',  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 1998.

Символическая сборная 
  Erick Lonnis
  Harold Wallace
  Mauricio Wright
  Wilfredo Iraheta
  Martín Machón
  Juan Manuel Funes
  Luis Diego Arnáez
  Amado Guevara
  Juan Carlos Plata
  Rolando Fonseca
  Уильмер Веласкес

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

1997
1997 год в футболе